

Titres 

 La Famille (1868-), journal illustré de la mode et de la vie domestique, rédigé par la vicomtesse de Renneville, Anaïs de Bassanville et Zénaïde Fleuriot ;
 La Famille (entre 1890 et 1900), tableau d'Henri Rousseau ;
 La Famille (1918), tableau d’Egon Schiele ;
 La Famille (1924), tableau de Joan Miró ;
 La Famille (1971), court-métrage de Serge Moati ;
 La Famille (1971), film d’Yvan Lagrange ;
 La Famille (1976) tableau de Marc Chagall ;
 La Famille (1987) film italien d’Ettore Scola.

Autres 

 La Famille (The Family) (1935), groupe intégriste chrétien américain ;
 La Famille ou Les Enfants de Dieu (1968-1978) groupe sectaire américain ;
 La Famille (1819-), communauté janséniste convulsionnaire française.